IC 4367 — спиральная галактика типа SBc в созвездии Центавр. Поверхностная яркость — 13,3 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике вспыхнула сверхновая  типа Ic, её пиковая видимая звездная величина составила 18,3.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 IC 4367 в базе SIMBAD
 IC 4367 в базе Vizier
 IC 4367 в базе NASA Extragalactic Database
 

Центавр (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»
Спиральные галактики